Нов център може да се отнася за:
 Политически партии
 Нов център (Андора)
 Нов център (Франция)